Nixa puede referirse a:

 El nombre común de la planta Zea mays, más conocido como maíz.
 Nicanor de la Fuente Sifuentes, escritor peruano.